Die Boxkämpfe im Schwergewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden vom 3. bis 10. September in der Boxhalle im Olympiapark statt. Jeder Kampf war auf fünf Runden angesetzt.

Wettkampfverlauf 
Als Favorit auf den olympischen Schwergewichtstitel wurde im Vorfeld der US-Amerikaner Duane Bobick gehandelt. Bobick hatte die Goldmedaille bei den Panamerikanischen Spiele 1971 gewonnen und dabei unter anderem den jungen Kubaner Teófilo Stevenson besiegt. Seit seinem Goldmedaillengewinn war er ungeschlagen geblieben und hatte eine Reihe beeindruckender Siege erkämpft. Bobick und Stevenson konnten in ihren Erstrundenkämpfen souverän ins Viertelfinale einziehen, wo sie erneut aufeinander trafen. Von Beginn an versuchte Stevenson die Verteidigung des Amerikaners zu öffnen und konnte einige Treffer setzen. Obwohl Bobick eine Schwellung unter den Augen hatte und der Kubaner ihm einen Cut zugefügt hatte, wehrte sich Bobick in der zweiten Runde kurz. Jedoch brach der Ringrichter in der dritten Runde den Kampf nach 1:48 Minuten ab, nachdem Stevenson mit der einem Schlag mit seiner rechten Faust Bobick in die Seile beförderte. Im Halbfinale besiegte Stevenson den Westdeutschen Peter Hussing und gewann im Finale kampflos die Goldmedaille, da sein Gegner Ion Alexe aus Rumänien wegen eines gebrochenen Daumens nicht antreten konnte.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Schwergewicht